A Hamilton Spectator-trófea egy jégkorong-sportdíj, melyet az Ontario Hockey League-ben  játszó csapatok között osztanak ki. Az a csapat kapja a díjat, amely a legjobb alapszakasz eredménnyel végez az élen. A trófeát 1958 óta adják át, és a The Hamilton Spectator című újság alapította.

A győztesek

1958 előtti győztesek

Források
Az OHL hivatalos oldala

OHL trófeák